Our Town steht für:

 Our Town, Originaltitel von Unsere kleine Stadt, Theaterstück von Thornton Wilder aus dem Jahr 1938
 Our Town, Originaltitel von Unsere kleine Stadt (1940), US-amerikanischer Film von Sam Wood
 Our Town (Lied), Lied von Randy Newman aus dem Jahr 2006